Für Deutschland nahm an der Saison 1997 der European Football League der amtierende Deutsche Meister und vorjahrige Eurobowlsieger, die Hamburg Blue Devils, teil. Im Endspiel siegten die Blue Devils erneut, sie besiegten Phoenix Bologna mit 35 zu 14 im Stuttgarter Gottlieb-Daimler-Stadion.

1997
American-Football-Saison 1997